

Persone 
 António de Saldanha (XV-XVI secolo) - militare, esploratore e amministratore coloniale portoghese
 Aires de Saldanha (1542-1605) - militare e amministratore coloniale portoghese
 João Carlos de Saldanha Oliveira e Daun (1790-1876) - politico e militare portoghese
 Joaquim Saldanha Marinho (1816-1895) - avvocato, scrittore e politico brasiliano
 João Saldanha (1917-1990) - giornalista, allenatore di calcio e calciatore brasiliano
 José Saldanha Lopes (1949) - ammiraglio portoghese
 Peter Paul Saldanha (1964) - vescovo cattolico indiano
 José Pintos Saldanha (1964) - ex calciatore uruguaiano
 Carlos Saldanha (1965) - regista brasiliano
 Alef dos Santos Saldanha (1995) - calciatore brasiliano
 Saldanha (1999) – calciatore brasiliano

Geografia 
 Baia di Saldanha - baia nella provincia del Capo Occidentale
 Saldanha – città sudafricana nella municipalità distrettuale di West Coast
 Saldanha - freguesia della città di Mogadouro
 Saldanha Marinho - comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul

Storia 
 Capitolazione della baia di Saldanha (1796) - vittoria navale del Regno Unito sulla Repubblica Batava

Architettura 
 Palazzo Saldanha (in portoghese Solar Saldanha) - edificio storico di Salvador da Bahia
 Saldanha – stazione della metropolitana di Lisbona
 Praça do Duque de Saldanha - piazza di Lisbona
 Edificio Saldanha Marinho - edificio storico di San Paolo

Altro 
 Duca di Saldanha - titolo nobiliare portoghese

Pagine correlate 
 Saldaña